CTA steht für:
 Call to Action (Marketing), das Prinzip, die angesprochene Person zu einem nächsten Schritt aufzufordern
 Call to Action (Laienorganisation), US-amerikanische katholische Laienorganisation
 Canadian Transportation Agency, oberste kanadische Transportbehörde
 Cellulosetriacetat, thermoplastischer Kunststoff, siehe Celluloseacetat
 Central de Trabajadores de la Argentina, argentinische Gewerkschaft
 Central Tibetan Administration, siehe Tibetische Exilregierung
 Centro Tecnico Aeroespacial, brasilianische Luft- und Raumfahrtorganisation
 Chemisch-Technischer Assistent, Ausbildungsberuf in Deutschland
 Cherenkov Telescope Array, astrophysikalisches Projekt eines Teleskopsystems
 Chicago Transit Authority, Verkehrsbetrieb von Chicago
 Chirurgisch-Technischer Assistent, ärztlicher Assistenzberuf
 Commodity Trading Advisor, siehe Terminhandelsberater
 Common Travel Area, Offenes-Grenzen-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich, Irland, der Isle of Man und den Kanalinseln
 Compagnie de transport aérien, ehemalige schweizerische Fluggesellschaft
 Composite Tissue Allotransplantation, Transplantationsform in der Chirurgie
 Computertomographische Angiographie, siehe CT-Angiographie
 Constant Temperature Anemometer, Hitzdrahtsonde mit konstanter Temperatur, siehe Thermische Anemometrie #Constant-Temperature Anemometry (CTA)
 Containerterminal Altenwerder, Containerterminal im Hamburger Hafen
 Contractual Trust Arrangement, doppelseitige Treuhandlösungen für die betriebliche Altersversorgung
 Control Area, unterer kontrollierter Luftraum
 COVID-19 Therapeutics Accelerator, Initiative zur beschleunigten Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung COVID-19
 Current Transformer Assembly, ein Messwandler, der einen Primärstrom in ein gut verarbeitbares elektrisches Signal umwandelt
 Criminal Tribes Act, ehemalige Gesetzgebung in Britisch-Indien
 Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU, internationale Vereinbarung zwischen EU und AKP-Gruppe im Rahmen des Cotonou-Abkommens
 Flughafen Catania (IATA-Code) auf Sizilien
 Zentralafrikanische Republik (FIFA-Code)

cta steht für:
 Tataltepec Chatino (ISO-639-3-Code), Varietät der Chatino-Sprache in Mexiko

Abkürzung